Луквиця — річка в Україні
 Луквиця — село, Івано-Франківська область, Богородчанський район

Див. також 
 Лукавиця (значення)